

Patronyme 
Salwa Al Katrib, chanteuse
Salwa Al Neimi, poétesse syrienne
Salwa Bakr, femme de lettre égyptienne
Salwa Bugaighis, avocate
Salwa Eid Naser, sportif
Salwa Fawzi el-Deghali, universitaire libyenne
Salwa Hegazy, femme de lettre égyptienne
Salwa Kendra Spears, princesse
Salwa Nakkara, actrice

Toponyme 
Canal Salwa, canal en projet.
Golfe de Salwa, au large de l'Arabie et du Qatar.
Salwa, ville d'Arabie saoudite.
As Salwa, ville du Qatar tout proche de la précédente.
Salwa, ville du Koweit.
Salwa, un ancien royaume.

Autre 
Salwa Judum, mouvement anti-naxalite du Chhattisgarh
Salwar kameez, costume